– powieść Jonathana Lethema
 Osierocony Brooklyn – amerykański film z 2019, ekranizacja powieści